Michail Ussow ist der Name folgender Personen:

* Michail Antonowitsch Ussow (1883–1939), sowjetischer Geologe und Hochschullehrer
 Michail Walerjanowitsch Ussow (* 1996), moldawischer Biathlet russischer Herkunft